

Cinema 
Lucky Days – film del 1935 diretto da Reginald Denham
Lucky Days – film del 2008 diretto da Angelica Page e Tony Torn

Musica 
Lucky Days – singolo degli SS501 del 2008